Pryma ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Pryma (* 1987), ukrainischer Biathlet
 Roman Pryma (* 1981), ukrainischer Biathlet